A 2008–2009-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Soproni Liga 2008–09) 16 csapat részvételével 2008. július 25-én rajtolt. A szezon bajnoka a Debreceni VSC lett.

A bajnokság csapatai 
A 2008–2009-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztályát 16 csapat részvételével rendezik, melyből 5 fővárosi, 11 vidéki egyesület.

Végeredmény 

A bajnok Debreceni VSC játékosai:
Csernyánszki Norbert (1/0),  Vukašin Poleksić  (29/1) kapusok,
Bernáth Csaba (27/2), Bíró Péter (7/1), Czvitkovics Péter (24/7), Demjén Gábor (20/1), Dombi Tibor (26/2), Fodor Marcell (10/0), Katona Attila (10/0), Kerekes Zsombor (9/1), Kiss Zoltán (21/2), Komlósi Ádám (14/0), Leandro de Almeida  (29/5), Mészáros Norbert (27/3), Oláh Lóránt  (26/12), Rezes László  (5/0), Rudolf Gergely (26/16), Sándor Tamás (4/0), Szakály Péter (27/9), Szatmári Csaba (1/0), Szilágyi Péter (6/2), Szűcs István (5/2), Varga József (20/0), Varga Zoltán (5/0).

Játszott még: Cosic Bozidar  (1/0), Dudu Machperlin  (11/4), Huszák Tamás (1/0), Nagy Zoltán (1985) (3/0), Pantic Djordje (K)  (1/0), Spitzmüller István (1/0), Takács Zoltán (14/0), Vinicius Galvao  (6/1)

Edző: Herczeg András

Kereszttáblázat

Díjak

Fordulók 
1–3. forduló
4–6. forduló
7–9. forduló
10–12. forduló
13–15. forduló
16–18. forduló
19–21. forduló
22–24. forduló
25–27. forduló
28–30. forduló

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Edzők

Edzőváltások

Kupaszereplések

2008–2009-es UEFA-bajnokok ligája 
 Második selejtezőkör:
 Fenerbahçe – MTK Budapest (2–0, 5–0) továbbjutott a Fenerbahçe 7–0-s összesítéssel.

2008–2009-es UEFA-kupa 
 Első selejtezőkör:
  Sahter Karagandi – Debreceni VSC (1–1, 0–1) továbbjutott a Debreceni VSC 2–1-es összesítéssel.
  SZK Zesztaponi – Győri ETO (1–1, 1–2) továbbjutott a Győri ETO 3–2-es összesítéssel.
 Második selejtezőkör:
  Young Boys – Debreceni VSC (4–1, 3–2) továbbjutott a Young Boys 7–3-as összesítéssel.
   VfB Stuttgart – Győri ETO (2–1, 4–1) továbbjutott a VfB Stuttgart 6–2-es összesítéssel.

2008-as Intertotó-kupa 
 Első forduló:
   Zsetiszu FK – Budapest Honvéd (1–2, 2–4) továbbjutott a Budapest Honvéd 6–3-as összesítéssel.
 Második forduló:
   FK Teplice – Budapest Honvéd (1–3, 2–0) a Budapest Honvéd 3–3-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal jutott tovább.
 Harmadik forduló:
   Sturm Graz – Budapest Honvéd (0–0, 2–1) továbbjutott a Sturm Graz 2–1-es összesítéssel.

A góllövőlista élmezőnye 
2009. május 31-i állapotnak megfelelően, az MLSZ adatbank adatai alapján.

Források 
 IFFHS
 Nemzeti sport

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok